Чемпіонат Ірландії з футболу 2006 — 86-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона здобув Шелбурн.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шелбурн був понижений до Першого дивізіону через фінансові порушення.
2. Клуб Сент-Патрікс Атлетік взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубку Ірландії 2006.
3. З клубу Богеміан було знято 3 очки за участь у матчі дискваліфікованого гравця Джейсона Макгіннесса.
4. Клуб Дублін Сіті знявся зі змагань 18 липня 2006 року. Усі результати були анульовані.

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Клуб Вотерфорд Юнайтед програв у плей-оф, але у підсумку залишився у Прем'єр-дивізіоні через пониження до Першого дивізіону клуба Шелбурн.

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/25 листопада 2006

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2006
Ірландія
2006 в Ірландії